Una cavità indica uno spazio vuoto o una parte incavata. Il termine può indicare:

Anatomia 
 Cavità addominale – regione occupata dall'addome
 Cavità articolare – fessura presente nelle diartrosi
 Cavità cranica – spazio presente all'interno del cranio
 Cavità del cuore – fessura del cuore umano
 Cavità endometriale – cavità presente all'interno dell'utero
 Cavità gastrica – cavità dello stomaco
 Cavità glenoidea – parte della spalla
 Cavità laringea – cavità della laringe
 Cavità midollari – cavità interne all'osso lungo
 Cavità nasali – cavità della testa
 Cavità orale – orifizio attraverso cui gli animali si cibano
 Cavità orbitaria – cavità esocranica costituita dal comporsi delle ossa craniche
 Cavità peritoneale – rivestimento della cavità addominale e di parte di quella pelvica
 Cavità pleurica –  spazio compreso tra la pleura viscerale e parietale dei polmoni
 Cavità poplitea – regione dell'arto inferiore
 Cavità sierosa –  tessuto formato da un epitelio pavimentoso semplice
 Cavità toracica – spazio presente all'interno del torace

Biologia 
 Cavità palleale – spazio interno dei molluschi
 Cavità gastrovascolare – cavità presente soprattutto nei celenterati

Fisica 
 Cavità ottica – dispositivo in grado di confinare al suo interno luce ad una certa frequenza
 Cavità risonante – cavità in cui sono possibili solo alcuni stati di vibrazione

Geologia 
 Cavità carsica – cavità naturale che si forma attraverso il carsismo

Note

Altri progetti